Список кавалеров и командоров ордена Святого Духа, учрежденного королём Генрихом III в 1578 году, упраздненного в 1791 году Великой Французской революцией, восстановленного в 1814 при Первой Реставрации, и окончательно упраздненного в качестве государственной награды при Июльской монархии (1830).

Великими магистрами ордена были короли Франции; кавалеры ордена также являлись рыцарями ордена Святого Михаила, и потому назывались «рыцарями орденов короля» (за исключением лиц духовного звания, имевших степень командора).

При Генрихе III (1578—1589) 
Произведено 10 посвящений (10 командоров и 140 рыцарей, из которых 26 умерли, не успев получить орден).

Первое посвящение, 21 декабря 1578

Церемония 31 декабря в Париже в церкви монастыря Великих августинцев

Командоры:

Кавалеры:

Второе посвящение, 21 декабря 1579

Церемония 31 декабря в Париже в церкви монастыря Великих августинцев.

Третье посвящение, 21 декабря 1580

Церемония 31 декабря в Блуа в церкви Святого Спасителя.

Четвертое посвящение, 21 декабря 1581

Церемония 31 декабря в Париже в церкви монастыря Великих августинцев.

Пятое посвящение, 21 декабря 1582

Церемония 31 декабря в Париже в церкви монастыря Великих августинцев.

Шестое посвящение, 21 декабря 1583

Церемония 31 декабря в Париже в церкви монастыря Великих августинцев

Командор:

Кавалеры:

Седьмое посвящение, 21 декабря 1584

Церемония 31 декабря в Париже в церкви монастыря Великих августинцев

Восьмое посвящение, 21 декабря 1585

Церемония 31 декабря в Париже в церкви монастыря Великих августинцев

Девятое посвящение, 21 декабря 1586

Церемония 31 декабря в Париже в церкви монастыря Великих августинцев.

Десятое посвящение, 21 декабря 1587

Церемония 31 декабря.

Командор:

Пожалованные, но не получившие орден 
Довольно много дворян были пожалованы орденом Святого Духа, но по различным причинам так его и не получили, тем не менее, хотя их нет в списках награждённых, они упоминаются в архивах ордена

При Генрихе IV 
Генрих IV, второй великий магистр ордена, сам получил орденскую цепь только после коронации 28 февраля 1595. До этого его заместителем был старейший член ордена, маршал Бирон.

Произведено 6 посвящений (5 командоров и 77 рыцарей, из которых 16 не успели получить орден)

Первое посвящение, 31 декабря 1591

Церемония в церкви Манта

Командор:

Кавалер:

Второе посвящение, 7 января 1595

Церемония в Париже в церкви монастыря Великих августинцев.

Командоры:

Кавалеры:

Третье посвящение, 5 января 1597

Церемония в Руане в церкви аббатства Сент-Уан

Четвертое посвящение, 2 января 1599

Церемония в Париже в церкви монастыря Великих августинцев

Пятое посвящение, 1606

Командор:

Шестое посвящение, 12 марта 1608

Церемония в Риме

Пожалованные, но не получившие орден

При Людовике XIII 
Людовик XIII, третий великий магистр, получил орденскую цепь 18 октября 1610, на следующий день после коронации

Произведено 8 посвящений (13 командоров и 142 рыцаря, из которых 36 не успели получить орден)

Первое пожалование (18 октября 1610)

Второе пожалование (сентябрь 1618)

Командор:

Третье пожалование (31 декабря 1619)

Церемония в Париже в церкви монастыря Великих августинцев

Командоры:

Кавалеры:

Четвертое пожалование (26 июля 1622)

Церемония в кафедральном соборе Гренобля

Пятое пожалование (26 июня 1625)

Церемония в Сомерсет-Хаузе в Лондоне

Шестое пожалование (24 марта 1632)

Командор:

Седьмое пожалование (14 мая 1633)

Церемония в Фонтенбло

Командоры:

Кавалеры:

Восьмое пожалование (22 мая 1642)

Церемония в лагере под Перпиньяном

Пожалованные, но не получившие орден

При Людовике XIV (1643—1715) 
Людовик XIV, четвёртый великий магистр, получил орденскую цепь на следующий день после коронации, 8 июня 1654.

Произведено 32 посвящения (19 командоров и 168 рыцарей, из которых 3 командора и 55 рыцарей не успели получить орден)

 Первое пожалование (Париж, 28 апреля 1653)
Командор:

 Второе пожалование (Реймс, 8 июня 1654)

 Третье пожалование (Париж, 31 декабря 1661)
Командоры:

Кавалеры:

 Четвёртое пожалование (Париж, 4 ноября 1663)

 Пятое пожалование (12 декабря 1671)

Командор:

 Шестое пожалование (Рим, 29 сентября 1675)

 Седьмое пожалование (Сен-Жермен-ан-Ле, 22 декабря 1675)

 Восьмое пожалование (Жолква, 30 ноября 1676)

 Девятое пожалование (Сен-Жермен-ан-Ле, 1 января 1682)

 Десятое пожалование (Версаль, 2 июня 1686)

 Одиннадцатое пожалование (Версаль, 31 декабря 1688)
Командоры:

Кавалеры:

 Двенадцатое пожалование (Версаль, 29 мая 1689)
Командор:

 Тринадцатое пожалование (Версаль, 2 февраля 1693)

 Четырнадцатое пожалование (Версаль, 2 февраля 1694)

Командор:

 Пятнадцатое пожалование (Жолква, 13 апреля 1694)

 Шестнадцатое пожалование (Версаль, 22 мая 1695)

 Семнадцатое пожалование (Версаль, 1 января 1696)
Командор:

Кавалер:

 Восемнадцатое пожалование (Рим, декабрь 1696)

 Девятнадцатое пожалование (Версаль, 1 января 1698)
Командор:

 Двадцатое пожалование (Версаль, 2 февраля 1699)

 Двадцать первое пожалование (Версаль, 2 июня 1699)

 Двадцать второе пожалование (Рим, 19 декабря 1700)

 Двадцать третье пожалование (Версаль, 15 мая 1701)
Командоры:

Кавалер:

 Двадцать четвёртое пожалование (Версаль, 2 февраля 1703)

 Двадцать пятое пожалование (Версаль, 27 мая 1703)

 Двадцать шестое пожалование (Версаль, 1 января 1705)
Командор:

Кавалер:

 Двадцать седьмое пожалование (Версаль, 2 февраля 1705)

 Двадцать восьмое пожалование (Версаль, 1 марта 1705)

 Двадцать девятое пожалование (Версаль, 1 января 1709)

 Тридцатое пожалование (Версаль, 1 января 1711)

 Тридцать первое пожалование (Версаль, 2 декабря 1712)

 Тридцать второе пожалование (Версаль, 7 июня 1713)
Командор:

Пожалованные, но не получившие орден

При Людовике XV (1715—1774) 
Пятый великий магистр Людовик XV получил орденскую цепь на следующий день после коронации, 27 октября 1722

Произведено 73 посвящения (27 командоров и 219 рыцарей, из которых 1 командор и 17 рыцарей не успели получить орден)

Первое пожалование (Версаль, 26 июля 1717, церемония в Мадриде)

Второе пожалование (27 октября 1722)

Третье пожалование (Версаль, 3 июня 1724)

Командоры:

Кавалеры:

Четвертое пожалование (1 января 1725)

Пятое пожалование (1 января 1726)

Шестое пожалование (Версаль, 2 февраля 1728)

Седьмое пожалование (Версаль, 16 мая 1728)

Восьмое пожалование (Версаль, 1 января 1729)

Девятое пожалование (Севилья, 25 апреля 1729)

Десятое пожалование (Версаль, 2 февраля 1731)

Одиннадцатое пожалование (Версаль, 13 мая 1731)

Двенадцатое пожалование (Версаль, 1 января 1733)

Командор:

Кавалер:

Тринадцатое пожалование (Версаль, 24 мая 1733)

Командоры:

Четырнадцатое пожалование (Версаль, 24 мая 1733)

Пятнадцатое пожалование (Версаль, 22 марта 1736)

Шестнадцатое пожалование (Версаль, 20 мая 1736)

Семнадцатое пожалование (Версаль, 2 февраля 1737)

Восемнадцатое пожалование (Рим, 15 сентября 1737)

Девятнадцатое пожалование (Версаль, 17 мая 1739)

Двадцатое пожалование (Версаль, 1 января 1740)

Двадцать первое пожалование (Версаль, 2 февраля 1740)

Двадцать второе пожалование (Версаль, 5 июня 1740)

Двадцать третье пожалование (Версаль, 2 февраля 1741)

Двадцать четвёртое пожалование (Версаль, 2 февраля 1742)

Командоры:

Кавалер:

Двадцать пятое пожалование (Фонтенбло, 13 мая 1742)

Командор:

Кавалер:

Двадцать шестое пожалование (Версаль, 1 января 1743)

Командор:

Двадцать седьмое пожалование (Версаль, 2 июня 1743)

Двадцать восьмое пожалование (Версаль, 1 января 1744)

Двадцать девятое пожалование (Версаль, 6 января 1745)

Тридцатое пожалование (Версаль, 2 февраля 1745)

Тридцать первое пожалование (Версаль, 1 января 1746)

Тридцать второе пожалование (Версаль, 2 февраля 1746)

Командор:

Кавалеры:

Тридцать третье пожалование (Версаль, 1 января 1747)

Тридцать четвёртое пожалование (Версаль, 1 января 1748)

Командоры:

Тридцать пятое пожалование (Версаль, 2 февраля 1748)

Тридцать шестое пожалование (Версаль, 1 января 1749)

Тридцать седьмое пожалование (Версаль, 2 февраля 1749)

Тридцать восьмое пожалование (Версаль, 25 мая 1749)

Тридцать девятое пожалование (Версаль, 17 мая 1750)

Сороковое пожалование (Версаль, 2 февраля 1751)

Сорок первое пожалование (Версаль, 2 февраля 1752)

Сорок второе пожалование (Версаль, 21 мая 1752)

Сорок третье пожалование (Версаль, 1 января 1753)

Сорок четвёртое пожалование (Версаль, 2 февраля 1753)

Сорок пятое пожалование (Версаль, 10 июня 1753)

Командоры:

Сорок шестое пожалование (Версаль, 2 февраля 1756)

Сорок седьмое пожалование (Версаль, 2 июня 1756)

Сорок восьмое пожалование (Версаль, 1 января 1757)

Сорок девятое пожалование (Версаль, 2 февраля 1757)

Пятидесятое пожалование (Версаль, 29 мая 1757)

Пятьдесят первое пожалование (Версаль, 14 мая 1758)

Командор:

Пятьдесят второе пожалование (Версаль, 1 января 1759)

Командор:

Пятьдесят третье пожалование (Версаль, 2 февраля 1759)

Командор:

Кавалеры:

Пятьдесят четвёртое пожалование (16 мая 1760)

Пятьдесят пятое пожалование (21 июля 1760)

Пятьдесят шестое пожалование (22 июля 1760)
 

Пятьдесят седьмое пожалование (8 сентября 1760)

Пятьдесят восьмое пожалование (2 февраля 1761)

Кавалер:

Церемония в Мадриде 17 февраля 1761

Командор:

Церемония в Фонтенбло 10 мая 1761

Пятьдесят девятое пожалование (Версаль, 1 января 1762)

Шестидесятое пожалование (Версаль, 2 февраля 1762)

Шестьдесят первое пожалование (Версаль, 30 мая 1762)

Командор:

Кавалеры:

Шестьдесят второе пожалование (25 августа 1762)

Шестьдесят третье пожалование (Версаль, 2 февраля 1763)

Шестьдесят четвёртое пожалование (Версаль, 2 февраля 1764)

Шестьдесят пятое пожалование (Версаль, 10 июня 1764)

Шестьдесят шестое пожалование (Версаль, 1 января 1767)

Шестьдесят седьмое пожалование (Версаль, 2 февраля 1767)

Шестьдесят восьмое пожалование (Версаль, 7 июня 1767)

Шестьдесят девятое пожалование (1 января 1768)

Семидесятое пожалование (22 мая 1768)

Семьдесят первое пожалование (Версаль, 1 января 1771)

Командор:

Кавалер:

Семьдесят второе пожалование (Версаль, 1 января 1773)

Пожалованные, но не получившие орден

При Людовике XVI (1774—1791) 
Шестой великий магистр Людовик XVI получил орденскую цепь 2 февраля 1767, через неделю после посвящения

Произведено 23 посвящения (9 командоров и 64 рыцаря, из которых двое не успели получить орден)

Первое пожалование (Версаль, 1 января 1776)

Назначение 13 июля 1775

Командоры:

Кавалеры:

Второе пожалование (Версаль, 26 мая 1776)

Назначение 2 февраля

Третье пожалование (Версаль, 1 января 1777)

Назначение 26 мая 1776

Четвертое пожалование (Версаль, 2 февраля 1777)

Назначение 1 января

Пятое пожалование (Фонтенбло, 9 ноября 1777)

Назначение 1 ноября

Командор:

Шестое пожалование (Версаль, 1 января 1778)

Назначение 18 мая 1777

Командор:

Седьмое пожалование (Версаль, 2 февраля 1778)

Назначение 1 января 1757

Восьмое пожалование (Версаль, 9 июня 1778)

Назначение 2 февраля

Девятое пожалование (1 января 1780)

Командор:

Десятое пожалование (14 мая 1780)

Командор:

Одиннадцатое пожалование (2 февраля 1782)

Командор:

Двенадцатое пожалование (1 января 1784)

Тринадцатое пожалование (30 мая 1784)

Четырнадцатое пожалование (1 января 1785)

Командор

Пятнадцатое пожалование (2 февраля 1785)

Шестнадцатое пожалование (2 февраля 1786)

Семнадцатое пожалование (11 июня 1786)

Командор:

Восемнадцатое пожалование (12 ноября 1786)

Девятнадцатое пожалование (27 мая 1787)

Двадцатое пожалование (2 февраля 1788)

Двадцать первое пожалование (1 января 1789)

Двадцать второе пожалование (2 февраля 1789)

Двадцать третье пожалование (31 мая 1789)

Пожалованные, но не получившие орден

При Людовике XVII (1793—1795) 
Принц Луи-Шарль де Бурбон, которого роялисты считали королём Людовиком XVII, также формально считается седьмым великим магистром ордена

При Людовике XVIII (1795—1824) 
Восьмой великий магистр Людовик XVIII получил орден 7 июня 1767

Произведено 27 посвящений (7 командоров и 71 рыцарь; только два командора принесли присягу в его правление; три командора и 35 рыцарей сделали это при следующем монархе; 2 командора и 36 рыцарей не успели получить орден)

Первое пожалование (Госфилд-Холл, Англия, 1808)

Командор:

Второе пожалование (Англия, 1810)

Третье пожалование (Карлстон-Хауз, Лондон, 20 апреля 1814)

Четвертое пожалование (Карлстон-Хауз, Лондон, 22 апреля 1814)

Пятое пожалование (На борту королевского корабля Le Souverain, в виду Кале, 24 апреля 1814)

Шестое пожалование (1814)

Седьмое пожалование (Тюильри, 25 августа 1815, на праздник Святого Людовика)

Восьмое пожалование (Париж, 5 апреля 1816)

Девятое пожалование (Париж, 18 апреля 1816)

Десятое пожалование (Париж, 9 июня 1816)

Присяга 30 мая 1825

Одиннадцатое пожалование (Париж, 24 августа 1818)

Двенадцатое пожалование (Париж, ноябрь 1818)

Тринадцатое пожалование (Париж, 30 сентября 1820)

Присяга 30 мая 1825

Командоры:

Кавалеры:

Четырнадцатое пожалование (Париж, 3 мая 1821)

Присяга 30 мая 1825

Пятнадцатое пожалование (Париж, 22 мая 1821)

Присяга 30 мая 1825

Шестнадцатое пожалование (Париж, 24 августа 1821)

Присяга 30 мая 1825

Командор:

Семнадцатое пожалование (Париж, 22 октября 1821)

Присяга 3 июня 1827

Восемнадцатое пожалование (Париж, 28 октября 1821)

Командор:

Девятнадцатое пожалование (Париж, 14 июля 1823)

Двадцатое пожалование (Париж, 23 июля 1823)

Двадцать первое пожалование (Париж, 9 октября 1823)

Присяга 30 мая 1825

Двадцать второе пожалование (Париж, 29 ноября 1823)

Присяга 30 мая 1825

Двадцать третье пожалование (Париж, 30 декабря 1823)

Присяга 30 мая 1825

Двадцать четвёртое пожалование (Париж, 7 января 1824)

Двадцать пятое пожалование (Париж, 7 января 1824)

Присяга 30 мая 1825

Двадцать шестое пожалование (Париж, 1824)

Двадцать седьмое пожалование (Париж, 15 февраля 1824)

Присяга 30 мая 1825

При Карле X (1824—1830) 

Карл X, девятый великий магистр ордена, получил орденскую цепь 1 января 1771

Произведено 15 посвящений (5 командоров и 54 рыцаря, из которых 2 командора и 9 рыцарей не успели получить орден)

Первое пожалование (Париж, 16 марта 1825)

Второе пожалование (Париж, 12 мая 1825)

Присяга 30 мая

Командоры:

Третье пожалование (Реймс, 30 мая 1825)

Присяга 24 мая 1826

Четвертое пожалование (Париж, 1825)

Присяга 14 мая 1826

Пятое пожалование (Париж, 30 марта 1826)

Присяга 14 мая 1826

Шестое пожалование (Париж, 14 мая 1826)

Присяга 3 июня 1827

Седьмое пожалование (Париж, 29 октября 1826)

Присяга 3 июня 1827

Восьмое пожалование (Париж, 3 июня 1827)

Присяга 3 июня 1827

Девятое пожалование (Париж, 9 марта 1828)

Присяга 25 мая

Командор:

Кавалер:

Десятое пожалование (Париж, 28 мая 1828)

Одиннадцатое пожалование (Париж, 31 октября 1828)

Двенадцатое пожалование (Париж, 23 сентября 1829)

Тринадцатое пожалование (Париж, 15 ноября 1829)

Присяга 30 мая 1830

Четырнадцатое пожалование (Париж, 21 февраля 1830)

Присяга 30 мая

Пятнадцатое пожалование (Париж, 30 мая 1830)

Командоры:

Литература 

 Catalogue des chevaliers, commandeurs et officiers de l'ordre du Saint-Esprit, avec leurs noms et qualités, depuis l'institution jusqu'à présent. — P.: Imprimerie de Christoph Jean François Ballard, 1760 
 Liste alphabétique des noms des chevaliers reçus et non reçus, des officiers commandeurs et des officiers non commandeurs de l'ordre du Saint-Esprit // Annuaire-bulletin de la Société de l'histoire de France, 1863, № 2, pp. 137—214 
 
 Teulet A. Liste chronologique et alphabétique des chevaliers et des officiers de l'ordre du Saint-Esprit depuis sa création en 1578 jusqu'à son extinction en 1830. — P.: Librairie héraldique de J.-B. Dumoulin, 1864 www.euraldic.com
 Panhard F. L'Ordre du Saint-Esprit aux XVIIIe et XIXe siècles : notes historiques et biographiques sur les membres de cet ordre depuis Louis XV jusqu'à Charles X. — P.: Librairie héraldique de J.-B. Dumoulin, 1868

См. также 

 Список офицеров ордена Святого Духа

Ссылки 
 Armorial des Chevaliers du Saint-Esprit

Списки награждённых